Svjetsko prvenstvo u reliju 2019.

Kalendar

Poredak

Poredak vozača

Poredak momčadi 

 2019